Танага — вулкан на однойменному острові.
 Танага — острів Андріянівського архіпелагу Алеутських островів.
 Танага — морська протока між однойменним островом і островами Деларова.